Ulrika Eleonore bzw. Ulrike Eleonore ist der Name folgender Personen:

 Ulrike Eleonore von Dänemark und Norwegen (1656–1693), dänische Prinzessin und Königin von Schweden 
 Ulrika Eleonore (Schweden) (1688–1741), Königin von Schweden